

Divers 
 Wazoo, un groupe de « folk festif auvergnat ».

Titres 

 The Grand Wazoo est un album de jazz fusion de Frank Zappa sorti en 1972.
 Wazoo est un album posthume de Frank Zappa sorti le .